En danse, un pas de deux désigne l'exécution d'une chorégraphie par deux interprètes. Ce terme peut également désigner :
 Pas de deux, court métrage de Norman McLaren (1968) ;
 Pas de deux, groupe belge.